Walter kan som auktorsförkortning betyda:

 David Evans Walter
 Kerry Scott Walter
 Thomas Walter (botaniker) (1740–1789), brittiskfödd amerikansk botaniker
 Hans Paul Heinrich Walter
 Philippe H. Walter

Robotskapade auktorsförkortningar